Бумба () — город на севере Демократической Республики Конго в провинции Монгала, порт на реке Конго.

В 2010 году население города по оценкам составляло 103 328 человек.

19 ноября 1998, в ходе Великой африканской войны город был захвачен повстанцами РКД.

Примечания 

Города Демократической Республики Конго